Rio Open pode referir-se a:

Torneio de tênis:
 ATP do Rio de Janeiro — torneio masculino organizado pela Associação de Tenistas Profissionais, na categoria 500;
 WTA do Rio de Janeiro — extinto torneio feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria International, que durou até 2016.

Desambiguação